El término Pluma Hidalgo puede referirse:

 a Pluma Hidalgo, un municipio en el estado de Oaxaca, en México;
 a Pluma Hidalgo, una población en el estado de Oaxaca, en México, cabecera del municipio homónimo y muy reconocida por la calidad del café que allí se cultiva.